

Музей-заповедники

 Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник — входит в свод особо ценных объектов Российской Федерации.

Памятники археологии

Памятники архитектуры в городе Ростове

Памятники истории

Примечания 

Архитектура Ростова
Ростов